Эйстейн:
 Эйстейнн Аусгримссон (приблизительно 1310—1360) — известный исландский монах и писатель.
 Эйстейн Ерлендссон — святой Римско-Католической Церкви, епископ.
 Эйстейн I Магнуссон (1088—1123) — король Норвегии с 1103 по 1123 год.
 Эйстейн II Харальдссон (ок. 1125—1157) — король Норвегии (1142—1157).
 Эйстейн III Девчушка — король Норвегии с 1176 года.
 Эйстейн Гром— полулегендарный конунг из династии Инлингов.